Villa Grimaldi Sauli – villa di Genova
 Villa Lercari Sauli – villa di Genova
 Villa Sauli Bombrini Doria – villa di Genova
 Villa Sauli Podestà – villa di Genova